Rawcliffe ist der Familienname folgender Personen:

 Derek Rawcliffe (1921–2011), Bischof der Scottish Episcopal Church in der Anglikanischen Kirchengemeinschaft
 Gordon Hindle Rawcliffe (1910–1979), britischer Elektroingenieur und Hochschullehrer